<noinclude>
Акімкін — російське прізвище. Жіноча форма — Акімкіна.

Відомі носії 
 Акімкін Василь Геннадійович (. 1965) — російський учений-епідеміолог, академік РАН.
 Акімкін Павло Володимирович (. 1983) — російський актор, музикант, композитор.

 Див. також
 Акімкіна — річка в Росії, протікає в Ханти-Мансійському автономному окрузі.